

Patronyme
 Jean Magrou (1869-1945), sculpteur français ;
 Joseph Magrou (1883-1951), botaniste français, frère de Jean Magrou.